Passione proibita (After Midnight) – romanzo di Diana Palmer del 1993
 Passione proibita (Ich liebe den Mann meiner Tochter) – film del 1995 diretto da Vivian Naefe